Джудит Херрин (; ) — британский археолог, антиковед, специалист по поздней античности. Профессор исследований в области поздней античности и византинистики и старший научный сотрудник Константина Левентиса в Королевском колледже Лондона (эмерит).

Ранние годы 
Херрин получила образование в школе Бедейлз, после чего изучала историю в Кембриджском университете и в 1972 году получила докторскую степень в Бирмингемском университете . Стажировалась в Париже, Афинах и Мюнхене.

Карьера 
Херрин работал археологом в Британской школе в Афинах и на территории мечети Календерхане в Стамбуле в качестве научного сотрудника Думбартон-Оукс. С 1991 по 1995 год она была профессором византийской истории Стэнли Дж. Сигера в Принстонском университете . В 1995 году она была назначена профессором поздних античных и византийских исследований в Королевском колледже Лондона (KCL) и возглавляла Центр эллинистических исследований в KCL. В 2008 году ушла с поста, став почетным профессором . В 2011 году она стала президентом Международного конгресса византинистов

В 2016 году она получила историческую премию доктора А. Х. Хайнекена.

Критический прием 
В 2013 году Г. В. Бауэрсок сказал в статье New York Review of Books (NYRB), что «Формирование христианского мира» с момента ее публикации в 1987 году означало, что «многие историки внезапно обнаружили, что раннее средневековое христианство было гораздо более сложным, чем они когда-либо могли себе представить». Ее книга «Непревзойденное влияние: женщины и империя в Византии» с ее «сравнительным взглядом на Византию, европейский христианский мир и ислам» отражает выдающуюся работу над Византийской империей на протяжении всей ее жизни.

Византия: Удивительная жизнь средневековой империи (2007) также была хорошо принята академическими историками, пишущими в британской широкоформатной прессе. Норман Стоун прокомментировал в The Guardian: «Херрин превосходно работает на Равенне Юстиниана с необычными мозаиками, которые каким-то образом пережили вторую мировую войну (когда бомбардировки союзников могли быть безжалостными), и она очень хорошо разбирается в этом странном византийском (и русском) явлении, женщина у власти». Он заключил, что «Юдифь Херрин может проникнуть в сознание Византии, и она уделяет особое внимание художественной стороне. В целом, очень хорошая книга». В «Дейли телеграф» Ноэль Малкольм заявил: «В основном ее читателями будут люди, чьи уроки истории в школе заставили их думать в терминах ориентированной на Запад последовательности: „Рим — Темные века — Средневековье — Возрождение“. Их мозг нуждается в некоторой перекалибровке, если они хотят понять совершенно иную модель развития, имевшую место в „Риме Востока“; и это задача, которую Джудит Херрин теперь выполнила, ловко и с большим обучением, слегка потрепанная».

Награды 
 Премия доктора А. Х. Хайнекен по истории (2016 г.) за новаторские исследования средневековых культур в средиземноморских цивилизациях и за установление решающего значения Византийской империи в истории.
 Золотой Крест Ордена Почета за заслуги перед эллинизмом Президентом Греческой Республики (2002 г.)
 Медаль College de France (2000).
 Заместитель председателя редколлегии, прошлое и настоящее
 Член Совета управляющих Института Варбурга Лондонского университета (1995—2001 годы)
 Лондонский университет назначен губернатором Камденской школы для девочек (1995—2002 годы).
 Член Общества антикваров
 Член комитета Британской академии по просопографии Византийской империи.
 Член Британского комитета по объединению мраморов Парфенона.

Избранная библиография 
 Ravenna, its role in earlier medieval change and exchange, edited with , (Institute of Historical Research, London, 2016) , E-.
 Margins and Metropolis: Authority across the Byzantine Empire (Princeton University Press, 2013) , E-.
 Unrivalled Influence: Women and Empire in Byzantium (Princeton University Press, 2013) , E-.
 Byzantium: The Surprising Life of a Medieval Empire (Allen Lane, the Penguin Press, London, 2007; Princeton University Press, Princeton, 2008) , переведена на греческий, итальянский, японский, корейский, польский, испанский, шведский и турецкий. (2009-11), Princeton paperback .
 Personification in the Greek World, ed’s  and Judith Herrin (Ashgate: Aldershot 2005) .
 Porphyrogenita: Essays on the History and Literature of Byzantium and the Latin East in Honour of Julian Chrysostomides, eds J. Herrin, Ch. Dendrinos, E. Harvalia-Crook, J. Harris (Publications for the Centre of Hellenic Studies, King’s College London. Aldershot 2003). .
 Mosaic. Byzantine and Cypriot Studies in Honour of A.H.S. Megaw, eds. J. Herrin, M. Mullett, C. Otten-Froux (Supplementary Volume to the Annual of the British School at Athens, 2001) .
 Women in Purple. Rulers of Medieval Byzantium (Weidenfeld and Nicolson, 2001, Princeton University Press, 2002) . Переведена на испанский (2002), греческий (2003), чешский (2004), польский (2006).
 A Medieval Miscellany (Weidenfeld and Nicolson, 1999) , переведена на нидерландский и испанский (2000).
 The Formation of Christendom (Princeton University Press and Basil Blackwell, 1987). Revised, illustrated paperback edition (Princeton University Press and Fontana, London, 1989), reissued by Phoenix Press, London, 2001, .
 Constantinople in the Early Eighth Century: The Parastaseis Syntomoi Chronikai, Introduction, Translation and Commentary, edited with Averil Cameron. Columbia Studies in the Classical Tradition, vol. X (Leiden, E.J. Brill, 1984). .
 Iconoclasm, edited with Anthony Bryer (Centre for Byzantine Studies, University of Birmingham, 1977). .

Переводы на русский язык 
 Византия : удивительная жизнь средневековой империи = Byzantium: The Surprising Life of a Medieval Empire. / [Пер. с англ. Л. А. Игоревского]. — М. : Центрполиграф, 2015. — 414, [1] с. : карт. — (Memorialis). — ISBN 978-5-227-06131-7

Примечания 

Лауреаты премии Хейнекена
Википедия:Биографии современников
Женщины-антиковеды
Византинисты
Офицеры золотого креста греческого ордена Почёта
Профессора Лондонского университета
Археологи XX века
Археологи XXI века
Археологи Великобритании
Медиевисты XX века
Медиевисты XXI века
Медиевисты Великобритании